Superpuchar Włoch w piłce nożnej kobiet () – turniej piłkarski pomiędzy aktualnymi zdobywcą i finalistą Pucharu Włoch oraz dwiema najlepszymi drużynami mistrzostw Włoch w danym sezonie. Jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo czy wicemistrzostwo, jak i Puchar lub został finalistą, to do turnieju przystępują kluby z kolejnych miejsc mistrzostw kraju.

Format 
Turniej składał się z pojedynczego meczu, w którym uczestniczyli aktualny mistrz oraz zdobywca Pucharu Włoch wśród kobiet. W wypadku, kiedy klub zdobył dublet, czyli mistrzostwo i Puchar, to jego rywalem zostawał wicemistrz kraju. Od 2020 format turnieju został zmieniony. W rozgrywkach uczestniczą zdobywca i finalista Pucharu oraz dwie najlepsze drużyny z tabeli końcowej (jeśli w finale grali kluby z pierwszych dwóch miejsc, to mogą być to zespoły z trzeciego i czwartego miejsca). Zwycięzcy półfinałów kwalifikują się do finału, a pokonani odpadają z rywalizacji. 

W spotkaniu o Superpuchar Włoch jeśli po upływie regulaminowego czasu gry nie zostanie wyłoniony zwycięzca przeprowadza się dogrywka, a w przypadku remisu od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Historia 
Pierwsza edycja Superpucharu Włoch została rozegrana w 1997 roku. Mecz o Superpuchar Włoch rozgrywany jest zawsze przed rozpoczęciem nowego sezonu, a ostatnio w środku kolejnego sezonu. Od 2020 w turnieju uczestniczą 4 kluby.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Superpuchar Włoch na podium oficjalnie stawało w sumie 15 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Torres CF, który zdobył 7 Pucharów.

Stan na 31.05.2021.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2021.

Zobacz też 
 Puchar Włoch

Bibliografia 
 Lista Finałów Superpucharu w bazie RSSSF 
 
 Superpuchar Włoch na stronie FIGC 

Rozgrywki piłkarskie kobiet we Włoszech